2 miejscowości w Polsce
 Krzewie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Krzewie – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
Stacja kolejowa
 Krzewie – stacja kolejowa w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice